Enzo Gragnaniello – cantautore italiano
 Raffaele Gragnaniello – calciatore italiano